Алекса́ндр Ри́хтер:
 Рихтер, Александр Александрович (1837—1898) — тайный советник, член Совета министра финансов.
 
 Рихтер, Александр Борисович (1809—1859) — действительный статский советник, камергер, чрезвычайный посланник и полномочный министр в Бельгии (1856—1859).
 Рихтер, Александр Вильгельмович (1804—1849) — русский библиограф, архивист, директор библиотеки Московского университета.
 Рихтер, Александр Егорович (1803—1864) — русский историк и юрист.
 Рихтер, Александр Карлович (1834—1897) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов, командир 16-го армейского корпуса.
 Рихтер, Александр Фёдорович (1794—1826) — русский писатель и переводчик.
 Рихтер, Александр (1939—2015) — русский поэт, художник.